

Arte e spettacolo
 Provino – audizione
 Provino – presentazione di carattere tecnico e artistico su supporto audio-video di un prodotto che, pur non essendo ancora realizzato in modo definitivo, o per estratto, può comunque rappresentarne un valido esempio o dimostrazione.
 Provino – anticipazione promozionale di film o spettacolo TV, composta da alcune sequenze significative dell'opera proposta, montate allo scopo.

Scienza e tecnica
Provino – nelle applicazioni tecniche e in vari lavori indica una porzione di materiale sulla quale sono stati effettuati in via sperimentale lavori da effettuare successivamente sulla totalità del materiale, ad esempio prima di eseguire un restauro o anche, più semplicemente, prima di tinteggiare una parete; oppure indica la porzione di materiale sulla quale è stata effettuata un'analisi rappresentativa di tutto il materiale, in questo caso è un sinonimo di campione.

Stampa a contatto – nella fotografia

Altro  
 Provino – nome proprio maschile